

Patronyme 

 August Ludwig Hülsen (1765-1809), pédagogue et philosophe allemand ;
 Christian Hülsen (1858-1935), historien allemand.
 Johann Dietrich von Hülsen (1693-1767), général prussien.

 Famille von Hülsen, famille noble allemande.